Abisso Vitjaz' 1 – abisso marino
 Abisso Vitjaz' 2 – abisso marino	  
 Abisso Vitjaz' 3 – abisso marino	  
 Abisso Vitjaz' 4 – abisso marino